Riendeau ist der Familienname folgender Personen:

Vincent Riendeau (* 1966), kanadischer Eishockeytorwart
Vincent Riendeau (* 1996), kanadischer Wasserspringer